Бугарски се може односити на:
Бугарски језик, један од јужнословенских језика
Бугарска, један од чланица ЕУ
Бугари, јужнословенску нацију
Евгеније Вулгарис